«БулгаковFest» — щорічний фестиваль київської міської культури, ініціатором та спонсором якого є Фонд «Культурні Новації» відомого мецената та букініста Влада Трубіцина.

Метою заходу є збереження та популяризація історичних місць та славетних київських імен, підтримка міської культури, запровадження живих та інтерактивних форм вшанування відомих історичних особистостей міста Києва.

Вперше фестиваль було проведено у вересні 2019 року на Андріївському узвозі міста Києва!.

На кількох локаціях «БулгаковFest»-2019 було представлено: літературні читання, демонстрацію кінофільмів за творами Булгакова, театралізовані шоу та вистави, тематичні екскурсії у домі-музеї Булгакова, презентації книжних видань, виступи популярних українських музичних колективів..

Зокрема, на «малій сцені» можна було почути фрагменти оповідань Булгакова у виконанні професійних акторів: Іван Завгородній з Театру на Подолі прочитав уривок з «Рокових яєць», Андрій Валенський з Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра представив фрагмент з «Майстра і Маргарити», а Олесь Каціон з театру «Ателье 16» — уривок з «Собачого серця». 

У фоє Театру на Подолі, книголюби змогли долучитися до презентації та обговорення одразу чотирьох нових видань про «київський період» у житті та творчості Булгакова. На великій сцені" на киян чекала велика концертна програма за участі гуртів «Ліловий», «Макс Пташник і clan», Lama і «Танок на майдані Конго» (ТНМК). У лаунж-зоні можна було відпочити та переглянути відомі кіно-стрічки за творами Булгакова: «Собаче серце», «Майстер і Маргарита», «Рокові яйця», «Нотатки юного лікаря», «Іван Васильович міняє професію», Морфій".

За словами В.Трубіцина, «БулгаковFest» у майбутньому має стати щорічним та міжнародним. .

Книги, видані в рамках фестивалю 
В рамках фестивалю «БулгаковFest», за підтримки Фонду В.Трубіцина «Культурні Новації» було видано та презентовано декілька творів т. зв. «київського періоду» життя та творчості М.Булгакова:

 «Я прошу вернуть моего мужа …». Семья и близкие М. Булгакова в свете архивов ОГПУ-НКВД. У книзі зібрано документальні свідоцтва репресій щодо М.Булгакова, членів його сім'ї та близьких в період 1920—1934 р.р.

 Киев Михаила Булгакова. Фотоальбом містить іконографію М.Булгакова та фото Києва 19-20 ст.

 Мих. Булгаков. Морфий (Записки врача): сборник рассказов. Перше репринтне видання оповідань М.Булгакова на лікарську тематику, яке було надруковано 1929 року у Франції.

 Михаил Булгаков в портретах, фотографиях, шаржах. Збірка художніх портретів, фотографій та шаржів письменника.

 Память Киева. Включає в себе три видання: А. Кончаковский, В. Крюков, «Памятники Киева»; А. Кончаковский, В. Крюков, «Скрижали памяти Киева»; В. Крюков, «Улицы города».

Посилання 

Музичні фестивалі України
Українська музика
Українська література
Михайло Булгаков